Альбано:
 Альбано Карризи — итальянский певец, известный под псевдонимом Аль Бано
 Альбано Биссарри — аргентинский футболист, вратарь
 Альбано (субурбикарная епархия) — субурбикарная епархия Римской епархии

Часть слова
 Альбано-Лациале
 Альбано-ди-Лукания
 Альбано-Сант'Алессандро
 Альбано-Верчеллезе
 Альбано-Сант-Алессандро — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Топоним
 Альбано

См. также 
Альбан
Альбани
Альба